Лондон 1904 — шахматный турнир, состоявшийся в столице Великобритании летом 1904 г.

В соревновании принимали участие преимущественно британские шахматисты. Также среди участников были немцы Р. Тейхман, П. Леонгардт и голландцы Л. ван Флит и Р. Ломан.

Победу в турнире одержал У. Непир, для которого этот результат стал крупнейшим турнирным успехом в карьере. Решающую роль в победе Непира сыграли 6 побед подряд, которые он одержал в 11—16 турах.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Лондон (шахматный турнир)
1904 год в шахматах
1904 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1904 году